Руслан Шевкетович Абильтаров (род. 3 июня 1992 года, Гранитное, Волновахский район, Донецкая область, Украина) — украинский боец смешанных боевых искусств, чемпион Украины по ММА (WMMAA) 2012—2013, призёр чемпионата Европы 2013, чемпион Украины по боевому самбо, выступающий по эгидой ACA в наилегчайшем весе.

ММА Рекорд 25-10-1. По национальности крымский татарин.

История профессиональных боев 

|-
|Победа
|align=center|23-10-1
|Фаррух Аджиев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACA 113 — Kerefov vs. Gadzhiev 2
|06 ноября 2020
|align=center|1
|align=center|4:34
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-10-1
|Арен Акопян
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 107 — Absolute Championship Akhmat
|24 июля 2020
|align=center|2
|align=center|3:49
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-9-1
|Азамат Пшуков
|Сабмишном (удушение гильотиной) 
|ACA 98 — Fight Day
|31 августа 2019
|align=center|3
|align=center|0:30
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|21-9-1
|Мурад Зейнулабидов
|Нокаутом
|ACA 91 — Absolute Championship Akhmat
|26 января 2019
|align=center|1
|align=center|1:13
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-8-1
|Валерий Хажироков
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 71 — Moscow
|30 сентября 2017
|align=center|1
|align=center|2:24
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-8-1
|Расул Албасханов 
|Раздельное решение
|ACB 57 — Yan vs. Magomedov
|15 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-7-1
|Марчин Ласота
|Единогласное решение
|ACB 48 — Revenge
|22 октября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-7-1
|Аскар Аскаров
|Сабмишном (удушение сзади) 
|ACB 38 - Breakthrough
|
|align=center|2
|align=center|1:37
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6-1
|Велимурад Алхасов
|Нокаутом (удар)
|ACB 26 — Grand Prix Final 2015
|28 ноября 2015
|align=center|2
|align=center|1:05
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-5-1
|Никита Кочетков
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 22 — St. Petersburg
|12 сентября 2015
|align=center|1
|align=center|3:45
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5-1
|Оскар Долчин
|Единогласным решением
|ACB 20 — Sochi
|14 января 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5-1
|Ирмесон Кавальканте де Оливейра 
|Единогласным решением
|ACB 16 — Grand Prix Berkut 2015 Stage 3
|17 апреля 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5-1
|Аллан Насцименто
|Единогласным решением
|XFCI — XFC International 7
|01 ноября 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
|Андрей Петрушин
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 5 — Gladiators Fighting Championship
|10 января 2014
|align=center|1
|align=center|0:42
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
|Михаил Поляков
|Техническим нокаутом (удары)
|RFP — West Fight 8
|07 декабря 2013
|align=center|2
|align=center|2:14
|Львов, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|14-4-1
|Андрей Клуга
|Техническим нокаутом (удары)
|RFP — West Fight 6
|26 октября 2013
|align=center|1
|align=center|4:10
|Львов, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|13-4-1
|Андрей Фесух
|Техническим нокаутом (удары)
|RFP — West Fight 6
|26 октября 2013
|align=center|2
|align=center|3:03
|Львов, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|12-4-1
|Владислав Юрченко
|Единоггласным решением
|OC — Oplot Challenge 83
|12 октября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|11-4-1
|Евгений Жекалов 
|Сабмишном (рычаг локтя)
|GFC 4 — Gladiators Fighting Championship
|21 сентября 2013
|align=center|1
|align=center|2:03
|Донецк, Украина
|
|-
|Ничья
|align=center|10-4-1
|Владислав Юрченко
|Ничья большинством голосов
|OC — Oplot Challenge 78
|14 сентября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|10-4
|Джеймс Брум
|Сабмишном (удушение сзади)
|CWFC 58 — Cage Warriors Fighting Championship 58
|24 августа 2013
|align=center|1
|align=center|3:05
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Армен Джрагатспанян
|Сабмишном (удушение треугольником) 
|GFC 3 — Gladiators Fighting Championship
|12 июля 2013
|align=center|1
|align=center|1:34
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Богдан Пашков
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 3 — Gladiators Fighting Championship
|12 июля 2013
|align=center|1
|align=center|1:21
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Александр Каюмов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|GFC 3 — Gladiators Fighting Championship
|12 июля 2013
|align=center|1
|align=center|0:38
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Юнус Евлоев 
|Раздельным решением
|M-1 Global — M-1 Challenge 40
|08 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джейрах, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
|Алексей Невзоров
|Болевой приём (узел плеча)
|Турнир по ММА
|
|align=center|3
|align=center|3:01
|Старый Оскол, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
|Рустам Кулик
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC — Oplot Challenge 43
|16 марта 2013
|align=center|2
|align=center|3:20
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Бакыт Долонов
|Единогласное решение
|ProFC 46 — Grand Prix Final
|03 февраля 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|Курск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Антон Ваcильев
|Единогласное решение
|GFC 2 — Gladiators Fighting Championship
|19 января 2013
|align=center|2
|align=center|5:00
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Артем Бойко
|Единогласное решение
|GFC 1 — Gladiators Fighting Championship
|22 декабря 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Донецк, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Рустам Кулик
|Единогласное решение
|OP — Oplot Challenge 16
|1 декабря 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Максим Алексса
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ECSF — Kolomyi Cup
|13 октября 2012
|align=center|1
|align=center|3:07
|Коломыя, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Дмитрий Петренко
|Сабмишном (удушение сзади) 
|ECSF — MMA Ukraine Cup 7
|14  сентября 2012
|align=center|1
|align=center|1:43
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Максим Сикарев
|Сабмишном (ключ ахилла) 
|RFP — West Fight 4
|27 июля 2012
|align=center|1
|align=center|1:23
|Донецк, Украина
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ACA 
 Статистика боёв на fighttime.ru 

Бойцы смешанных единоборств Украины
Кандидаты в мастера спорта Украины